

Astronomia 
 Pomona – planetoida o numerze katalogowym 32

Geografia

Miejscowości w Australii 
 Pomona – miasto w stanie Queensland

Gminy w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Pomona – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Pomona – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
 Pomona – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Howell
 Pomona – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Atlantic

Mitologia rzymska 
 Pomona – w mitologii rzymskiej bogini sadów, ogrodów i drzew owocowych

Taksonomia 
 pomona – epitet gatunkowy, np. Amara pomona, Augochloropsis pomona, Chloriona pomona, Coelioxys pomona, Eucera pomona, Hipposideros pomona, Isotoma pomona

Zobacz też 
 Pomona Park
 Pomona Sprout
 Wertumnus i Pomona